žandarmerija
Oružništvo (Austro-Ugarska)
Oružništvo (Banovina Hrvatska)
Oružništvo (NDH)